Динго — австралийская одичавшая собака.
 Динго — село, Левашинский район Дагестана.
 Ли Динго (1621—1662) — китайский партизан.
 Dingo ATF — немецкий бронеавтомобиль.

См. также 
 Дикая собака Динго
 Динг